Oosterhoff est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Pieter Oosterhoff (1904-1978), astronome néerlandais
Sam Oosterhoff (né en 1997), homme politique canadien
 (né en 1953), poète et écrivain néerlandais

Autre
(1738) Oosterhoff, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme